Blessings and Miracles — двадцать шестой студийный альбом американской рок-группы Santana, вышедший 15 октября 2021 года на лейблах Starfaith и BMG Rights Management.
В записи альбома принимали участие многие известные музыканты: Крис Стэплтон, Стив Уинвуд, Дайан Уоррен, Кирк Хэмметт (Metallica), Чик Кориа и другие.

Об альбоме 
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: The Arts Desk, Classic Rock, Entertainment Weekly, Hot Press и Mojo.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Рок-альбомы США
Альбомы Santana